North Adams – città del Massachusetts (Stati Uniti d'America)
 North Adams – città del Michigan (Stati Uniti d'America)